Literatuur
 Tonio. Een requiemroman, roman van de Nederlandse schrijver A.F.Th. van der Heijden

Media
 Tonio, Nederlandse film uit 2016, verfilming van de roman van Van der Heijden

Voornaam
 Tonio, een jongensnaam

Zie ook 
 Antonio (doorverwijspagina)